XIII Всемирные зимние игры глухих прошли в финском горнолыжном центре Юлляс. Игры проводились со 13 по 19 марта 1995 года, участие в них приняли 258 спортсменов из 18 стран. Юлляс стал самой северной точкой, где когда-либо проводились Сурдлимпийские игры.

Виды спорта 

Программа XIII Сурдлимпийских зимних игр глухих включала 3 спортивных дисциплины в 2 видах спорта. В общей сумме, на Играх прошло 15 спортивных мероприятий.

Индивидуальные дисциплины

Командные дисциплины 
  Хоккей
  Лыжные гонки

Страны-участницы 

В XIII Всемирных зимних играх глухих приняли участие спортсмены из 18 государств:

Медальный зачёт

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт Международного комитета спорта глухих 
 XIII Всемирные зимние игры глухих  на Deaflympics.com

Зимние Сурдлимпийские игры 1995